Entrecampos, auch Entre Campos, bezeichnet
 sowohl einen Platz in Lissabon, siehe Praça de Entrecampos
 den auch naheliegenden Regional- und Fernbahnhof in Lissabon, siehe Bahnhof Lissabon Entrecampos
 sowie den U-Bahnhof Entre Campos